Draganowo, auch Draganovo geschrieben,  bezeichnet

 ein bulgarisches Dorf in der Gemeinde Burgas, siehe hierfür Draganowo (Burgas)
 ein bulgarisches Dorf in der Gemeinde Dobritsch, siehe hierfür Draganowo (Dobritsch)
 ein bulgarisches Dorf in der Gemeinde Gorna Orjachowiza, siehe hierfür Draganowo (Gorna Orjachowiza)
 ein bulgarisches Dorf in der Gemeinde Tschernootschene, siehe hierfür Draganowo (Tschernootschene)